Watchtower ist das englische Wort für Wachturm und wurde Namensgeber für:
 Watchtower (Film), ein US-amerikanischer Film von 2001
 Watchtower (Band), eine Progressive-Metal-Band

The Watchtower steht für:
The Watchtower, englischer Originaltitel der Zeitschrift der Zeugen Jehovas (siehe Der Wachtturm verkündigt Jehovas Königreich)
Watchtower Inc., ein mit Bio-Energieträgern handelndes Unternehmen mit Sitz in Brooklyn New York hat.
 The Watchtower (Antarktika), Felsmassiv auf der James-Ross-Insel, Antarktis
 The Watchtower (2016), Filmtitel

Siehe auch:
 Watchtower Hill, Hügel im Viktorialand, Antarktika
 All Along the Watchtower, Song von Bob Dylan 
 die mit dem Codenamen Operation Watchtower bezeichnete Schlacht um Guadalcanal im Pazifik 1943
 Tower, Begriffsklärung